Canalensi – abitanti di Canals (Spagna)
Canalensi – abitanti di São Simão (Goiás)